Buglioni ist der Familienname folgender Personen:

 Benedetto Buglioni (um 1459/60–1521), italienischer Bildhauer
 Francesco Buglioni (um 1462–1520), italienischer Bildhauer, Musiker und Gelehrter
 Santi Buglioni (um 1494–1576), italienischer Bildhauer